Гайдуковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гайдуковка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Гайдуковка — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Гайдуковка — деревня в Дубровском районе Брянской области.